Абигејл Бреслин () је америчка глумица, рођена 14. априла 1996. године у Њујорку (САД).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1996.
Америчке глумице